Намиг (Намиг Насрулла оглы) Насруллаев (Namiq Nasrulla oğlu Nasrullayev; 2 февраля 1945, Баку, Азербайджанская ССР — 17 января 2023, Баку, Азербайджан) — советский и азербайджанский государственный деятель Азербайджана, министр экономики (1996—2001).

Биография 
Родился 2 февраля 1945 года в Баку. Отец — Насрулла Идаят оглы Насруллаев (24 октября 1920 — 26 апреля 1978) — советский и азербайджанский государственный и партийный деятель, 1-й секретарь Бакинского горкома КП Азербайджана (1961—1966), 1-й заместитель Председателя Госплана Азербайджанской ССР (1966—1969), министр связи (1969—1975), министр лёгкой промышленности (1975—1978) Азербайджанской ССР.

Окончил Азербайджанский институт народного хозяйства им. М. Азизбекова (1967) и факультет прикладной математики МГУ им. М. В. Ломоносова (1970).

С 1968 года работал в Институте проблем управления АН СССР под руководством академика Бориса Николаевича Петрова.
Занимался проблемами кибернетики и разработкой систем дальней связи.

В 1978—1987 годах заместитель директора Института кибернетики АН Азербайджана, директор Института кибернетики.

С 1987 года директор Азербайджанского научно-производственного объединения «Улдуз» и Научно-исследовательского института «Системы связи».

В 1995 г. назначен первым заместителем министра экономики Азербайджана. С 18 ноября 1996 г. министр экономики, занимал эту должность до 30 апреля 2001 г.

С 12 июня 2001 по 17 апреля 2007 гг. первый председатель Счётной палаты Азербайджана.

Кандидат технических наук.

Награждён российским орденом Дружбы (21 марта 2005) за большой вклад в развитие российско-азербайджанского сотрудничества.

Умер после продолжительной болезни 17 января 2023 года.

Источники 

 http://www.moscowuniversityclub.ru/home.asp?artId=1006
 Кто есть Кто в Ближнем зарубежье / А. В. Лунева. — М. : Центр полит. информ., 2003. — 192 с.; 21 см; ISBN 5-94750-018-3
 http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=62334
 фото https://novayaepoxa.com/skonchalsya-namig-nasrullaev/432064/
 https://ednews.net/ru/news/society/567287-skontchalsya-perviy-predsedatel-stchetnoy-palati

Министры экономики Азербайджана